First Bank Football Club é um clube de futebol da Nigéria. Tem sua sede na cidade de Lagos, capital do estado de Lagos.

Clubes de futebol da Nigéria